Herrarnas singeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes 15 till 22 augusti. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel

Övre halvan

Sektion 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler
| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{flagIOCathlete|R Federer|SUI|2004|sommar}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=
| RD1-team03={{flagIOCathlete|T Berdych|CZE|2004|sommar}}
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=12
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=64
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=4
| RD4-seed01=3
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=10
| RD4-team02=

Nedre Halvan

Sektion 3
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler
| RD1-seed01=5
| RD1-team01={{flagIOCathlete|JC Ferrero|ESP|2004|sommar}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2='''6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03={{flagIOCathlete|M Fish|USA|2004|sommar}}
| RD1-score03-1=79
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=67
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=r
| RD1-seed05=
| RD1-team05={{flagIOCathlete|J Nieminen|FIN|2004|sommar}}
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2='''6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=
| RD1-team07={{flagIOCathlete|M Mirnji|BLR|2004|sommar}}
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=11
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=60
| RD1-score08-3=4
| RD1-seed09=14
| RD1-team09={{flagIOCathlete|N Kiefer|GER|2004|sommar}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12=
| RD1-team12={{flagIOCathlete|M Baghdatis|CYP|2004|sommar}}
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3='''7
| RD1-seed13=
| RD1-team13={{flagIOCathlete|M Jouzjnj|RUS|2004|sommar}}
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2='''6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15={{flagIOCathlete|J Novák|CZE|2004|sommar}}
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=5
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02=
| RD2-team02={{flagIOCathlete|M Fish|USA|2004|sommar}}
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=77
| RD2-score02-3='''6
| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04={{flagIOCathlete|M Mirnji|BLR|2004|sommar}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=14
| RD2-team05={{flagIOCathlete|N Kiefer|GER|2004|sommar}}
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3
| RD2-seed07=
| RD2-team07={{flagIOCathlete|M Jouzjnj|RUS|2004|sommar}}
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2='''6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=
| RD3-team01={{flagIOCathlete|M Fish|USA|2004|sommar}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=1
| RD3-seed03=14
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=
| RD3-team04={{flagIOCathlete|M Jouzjnj|RUS|2004|sommar}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3='''6
| RD4-seed01=
| RD4-team01=

Sektion 4
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler
| RD1-seed01=8
| RD1-team01={{flagIOCathlete|S Grosjean|FRA|2004|sommar}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2='''7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04={{flagIOCathlete|W Arthurs|AUS|2004|sommar}}
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06={{flagIOCathlete|F López|ESP|2004|sommar}}
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3='''6
| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08={{flagIOCathlete|M Safin|RUS|2004|sommar}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2='''6
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=16
| RD1-team09={{flagIOCathlete|F González|CHI|2004|sommar}}
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12={{flagIOCathlete|H-t Lee|KOR|2004|sommar}}
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3='''6
| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14={{flagIOCathlete|T Haas|GER|2004|sommar}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2='''7
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16={{flagIOCathlete|A Roddick|USA|2004|sommar}}
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''77
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=8
| RD2-team01={{flagIOCathlete|S Grosjean|FRA|2004|sommar}}
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=62
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03={{flagIOCathlete|F López|ESP|2004|sommar}}
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2='''6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=9
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=16
| RD2-team05={{flagIOCathlete|F González|CHI|2004|sommar}}
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=2
| RD2-team08={{flagIOCathlete|A Roddick|USA|2004|sommar}}
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''9
| RD3-seed01=8
| RD3-team01={{flagIOCathlete|S Grosjean|FRA|2004|sommar}}
| RD3-score01-1=64
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=0
| RD3-seed03=16
| RD3-team03={{flagIOCathlete|F González|CHI|2004|sommar}}
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=8
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=16
| RD4-team02=

Referenser

Externa länkar 
 Spelschema, resultat och lottning

Tennis vid olympiska sommarspelen 2004